hrabstwo New Haven (ang. New Haven County) – hrabstwo w stanie Connecticut
 New Haven – miejscowość na Falklandach

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 New Haven – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 New Haven – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 New Haven – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 New Haven – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 New Haven – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Nelson
 New Haven – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 New Haven – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 New Haven – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 New Haven – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 New Haven – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 New Haven – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mason
 New Haven – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 New Haven – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 New Haven (ang. New Haven Township) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn

Zobacz też 
 Newhaven